Stern von Rio ist der Name folgender Filme:

 Stern von Rio (1940), deutscher Film von Karl Anton
 Stern von Rio (1955), deutsch-italienischer Film von Kurt Neumann